Открытый чемпионат Монтеррея 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2017 является 10-м по счёту (9-м в рамках WTA), проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Монтеррее, Мексика — с 3 по 9 апреля 2017 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Хезер Уотсон
 Парный турнир —  Анабель Медина Гарригес /  Аранча Парра Сантонха

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала лидер мировой классификации Анжелика Кербер. Немецкая теннисистка смогла дойти до финала, где встретилась со вторым номером посева (№ 17 в мире) Анастасией Павлюченковой. В трёх сетах победа досталась россиянке. Для Павлюченковой титул стал уже 4-м на местном турнире (до этого в 2010, 2011 и 2013 годах). Она является абсолютной рекордсменкой турнира по количеству побед. Прошлогодняя чемпионка Хезер Уотсон защищала свой титул и смогла пройти в четвертьфинал, где её обыграла Кербер. Помимо неё в основном розыгрыше приняли участие еще две представительницы России, но ни одна не смогла пройти дальше второго раунда.

В парном турнире главный приз завоевали первые номера посева Алиция Росольская и Нао Хибино, которые в финале обыграли Надежду Киченок и Далилу Якупович. Для Росольской титул стал вторым на местном турнире (до этого она побеждала в 2015 году в паре с Габриэлой Дабровски). Прошлогодние чемпионки Анабель Медина Гарригес и Аранча Парра Сантонха не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анастасия Павлюченкова обыграла  Анжелику Кербер со счётом 6-4, 2-6, 6-1.
 Павлюченкова выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кербер сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| team-width=200
| score-width=15

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Анжелика Кербер
|RD1-score01-1=4
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=1
|RD1-seed02=2
|RD1-team02= Анастасия Павлюченкова
|RD1-score02-1=6|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=6}}

 Парный турнир 
  Алиция Росольская /  Нао Хибино''' обыграли  Надежду Киченок /  Далилу Якупович со счётом 6-2, 7-6(4).
 Росольская выиграла 2-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хибино выиграла дебютный парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Монтеррея
 WTA Тур 2017
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Мексика
Теннис
Апрель 2017 года
2017